О̀стровче е село в Североизточна България. То се намира в община Разград, област Разград, на 12км от областния град.

История 
До 1934 г. името на селото е Малка ада или Кючук Адакьой в превод малък остров сред гори - „Островче“.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Бележки 

Села в област Разград
Населени места в община Разград